GIV peut désigner :
 Groupe Intervention Vidéo, un organisme culturel destiné à la production et la distribution de vidéos réalisées par des femmes ;
 Gulfstream IV, un avion d'affaires conçu par la compagnie Gulfstream Aerospace.